Алише́р Аманулла́евич Файзулла́ев (, литературный псевдоним — Алишер Файз; род. , ) — узбекистанский дипломат (в ранге чрезвычайного и полномочного посла), политолог, психолог и писатель.

Возглавлял дипломатические миссии Республики Узбекистан в Бельгии (1995—1998), Нидерландах, Люксембурге и Великобритании (1999—2003), а также миссии при Европейском Союзе (1995—1998) и НАТО (1995—1998). Занимал должности консультанта и главного консультанта Президентского аппарата (1993—1994), заместителя (1994—1995) и первого заместителя (1999) министра иностранных дел, госсоветника Президента Узбекистана по международным вопросам (1998—1999).

Имеет степени доктора политических наук (диссертация защищена в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте — УМЭД) и кандидата психологических наук (диссертация защищена в Институте психологии АН СССР под руководством Л. И. Анцыферовой). В УМЭД ведёт профессорскую работу на кафедре практической дипломатии, является директором лаборатории переговоров. В 2003 года стал первым проректором университета.

Алишер Файзуллаев был приглашенным учёным в Западно-Вашингтонском (1992) и Кембриджском университетах (2005), Фулбрайтовским исследователем во  Тафтского университета и Института изучения дипломатии Джорджтаунского университета (2011—2012).

Автор книг «Дипломатические переговоры», «Как держава с державой: политика межличностных отношений», «Мотивационная саморегуляция личности», «Человек. Политика. Управление» и прозаических сборников «Tabula Rasa», «Круговорот». Художественные произведения Алишера Файзуллаева переводились на английский и корейский языки.

Был членом Международной ассоциации по управлению конфликтами, Сети организационного развития, Международного общества политической психологии и Североамериканской ассоциации профессионалов в области человеческого развития.

Избранные публикации 
 Алишер Файзуллаев. Мотивационная саморегуляция личности. — Ташкент: «Фан», 1987.
 Алишер Файзуллаев. Человек. Политика. Управление. — Ташкент: «Узбекистан», 1995.
 Алишер Файзуллаев. Дипломатические переговоры. — Ташкент: Издательство Университета мировой экономики и дипломатии, 2007.
 Алишер Файзуллаев. Как держава с державой: политика межличностных отношений. — М.: «Смысл», 2011.
 Алишер Файзуллаев. Утренний плов как социальное действо. «Дружба Народов» 2011, № 7
 Алишер Файз. Человеческие нюансы восточного города. «Дружба Народов» 2011, № 1
 Алишер Файз. Кембридж, или записки из интеллектуального рая. «Вестник Европы» 2006, № 18
 Faizullaev A. Diplomatic Interactions and Negotiations. Negotiation Journal, 2014, Vol. 30, Issue 3, pp. 275–299
 Faizullaev A. Diplomacy and Symbolism, The Hague Journal of Diplomacy, 2013, Vol. 8, No 2, pp. 91-114.
 Faizullaev A. Individual Experiencing of States, Review of International Studies, 2007, V. 33, No 3, pp. 531—554.
 Faizullaev A. Diplomacy and Self, Diplomacy and Statecraft, 2006. Vol. 17. No 3. Р. 497—522.
 Faizullaev A. Using Tai Chi to Enhance Negotiation Effectiveness, PIN-Points. Process of International Negotiation Network Perspectives, 2012, No 38, pp. 19-22. 
 Alisher Faiz. Connection. TRANSLATION Volume 2, Fall 2007. 
 Megoran N., Sharapova S. and Faizullaev A. Halford Mackinder’s «Heartland» a Help or Hindrance?, Geographical Journal, 2005. No 2 (171), pp. 177—178.

Художественные
 Алишер Файз. Tabula rasa. Рассказы. — Ташкент: «Шарк», 2004.
 Алишер Файз. Круговорот. Новеллы. — Ташкент: «Шарк», 2006.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт и блог Алишера Файзуллаева
 Книги Алишера Файзуллаева (Google Books)

Политики по алфавиту
Учёные по алфавиту
Писатели по алфавиту
Чрезвычайные и полномочные послы
Доктора политических наук
Политологи XX века
Политологи XXI века
Социальные психологи
Кандидаты психологических наук
Психологи СССР
Психологи XX века
Психологи XXI века
Писатели Узбекистана
Послы Узбекистана в Бельгии
Послы Узбекистана в Нидерландах
Послы Узбекистана в Люксембурге
Послы Узбекистана в Великобритании